Орриус (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 5,66 км². Население — 654 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны